Ramlösa (uttal: , det vill säga som "Rammlösa") stammar enligt de mest vedertagna tolkningarna från järnåldern och är bildat av förledet "ramm", med betydelsen fuktig äng eller våtmark, och efterledet "-lösa", med betydelsen sluttning, äng eller glänta.

Enligt den lokala folktraditionen, där alla ortnamnen i trakten har sitt upphov i Angantyrs kamp mot Stærkodder (som t.ex. Saxo skriver om i Danmarks Krønike), fick Ramlösa sitt namn, när Angantyr högg Stærkodders ena arm av, och kvad: 

"Ligg där, du ramlöse man, du mig ej skada nu göra kan."  

Namnet Ramlösa förekommer första gången i skrift 1349 som Ramfløse. Namnet är bildat av förledet "ramm", som troligen haft betydelsen "våtmark" eller "träsk", och efterledet "lösa", 'glänta, äng'. Två samhällen namngavs efter ängen, Västra Ramlösa by och Östra Ramlösa by. Västra Ramlösa by var belägen i Raus socken i nuvarande stadsdelen Eskilsminne i Helsingborg och var den större av de två orterna. Östra Ramlösa by avfolkades däremot under en längre tid och på 1812 års rekognoseringskarta över Skåne består samhället endast av ett fåtal hus. Västra Ramlösa by kom från 1700-talet att kopplas samman med Ramlösa hälsobrunn och inkorporerades i Helsingborgs stad 1919. På 1990-talet byggdes ett antal nya villor i Östra Ramlösa.

Ramlösa kan avse:

 Ramlösa hälsobrunn – en svensk hälsobrunn med omgivande park belägen i Ramlösa i Helsingborg
 Ramlösa (varumärke) – ett varumärke för mineralvatten som tappas av Carlsberg i Helsingborg
 Ramlösa (stadsdel), en stadsdel i den södra delen av Helsingborg
 Ramlösa station – en järnvägsstation i södra Helsingborg
 Västra Ramlösa – en numera försvunnen bondby i Helsingborgs socken, se stadsdelarna Elineberg och Eskilsminne
 Östra Ramlösa – en småort i Helsingborgs kommun
 Ramlösa, ett municipalsamhälle inom Raus landskommun, se Köpinge municipalsamhälle
 Ramlösa BoIS, fotbollslag som konkurrerade med HIF om fotbollsherraväldet i staden på 80-talet, och bl.a. besegrade storebror Di Röe med 2-0 hemma på Ättekulla idrottsplats 1988 
 De första Olympiska spelen i Ramlösa 1834 och 1836

Referenser

Noter